

Nom de famille 
 (ordre alphabétique)
 Albert W. Hull (1880 – 1966), physicien en électronique des États-Unis ;
Akasha Gloria Hull (1944-), poétesse et auteure engagée américaine ;
 Bobby Hull (1939-2023), joueur de  hockey sur glace canadien, père de Brett Hull et frère de Dennis Hull ;
 Brett Hull (né en 1964), joueur de hockey sur glace canado-américain, fils de Bobby Hull et neveu de Dennis Hull ;
 Clark Hull (1884 - 1952), psychologue américain ;
 Cordell Hull (1871 - 1955), secrétaire d'état américain, reçu le Prix Nobel de la paix en 1945 ;
 Daniel Ray Hull (1890 - 1964), architecte américain ;
 Dennis Hull (né en 1944), joueur de hockey sur glace canadien, frère de Bobby Hull et oncle de Brett Hull ;
 Edith Maude Hull (1880 - 1947), écrivaine britannique ;
 
 Geoffrey Hull (né en 1955), linguiste, ethnologue et historien australien ;
 Henry Hull (1890 - 1977), acteur américain ;
 Jane Dee Hull (1935-2020), femme politique américaine ;
 Jessica Hull (née en 1996), athlète australienne ;
 Jody Hull (né en 1969), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Hull (1761–1843), botaniste anglais ;
 Katherine Hull (née en 1982), golfeuse australienne ;
 Robert Hull (1939-2023), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Robin Hull (né en 1974), joueur de snooker finlandais ;
 Rod Hull (1935–1999), humoriste anglais ;
 William Hull (1753 - 1825), général et homme politique américain.

Pseudonyme 
 Richard Hull, pseudonyme de Richard Henry Sampson (1896-1973), auteur britannique de romans policiers.

Toponymes

Angleterre 

 Kingston upon Hull, ville du Yorkshire de l'Est souvent appelée simplement Hull ;
 La rivière Hull, dans le Yorkshire de l'Est.

Canada

Québec 
 Hull est une ancienne ville canadienne du Québec  ;
 Hull, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Le comté de Hull, une ancienne division administrative.

États-Unis 

 Hull, localité de Géorgie
 Hull, localité de l'Illinois
 Hull, localité de l'Iowa
 Hull, localité du Massachussetts
 Hull, localité du Texas

Kiribati 

 Hull Island, une île dans le groupe des îles Phœnix.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais